Björn Kircheisen, (1983 -) un spécialiste allemand du combiné nordique.
 Friedrich Leopold von Kircheisen, (1749 - 1825) un juriste et un ministre prussien.